Ке́лпі ():
 Кельпі, у кельтській міфології — водяний дух.
 Австралійський келпі — порода службових собак.